Rincón de Sánchez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rincón de San Lucas, ort, Delstaten Mexiko, Luvianos, 
 Rincón de Sánchez, Michoacán, ort, Tuxpan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar